Фамилија Ортиз има више значења:

 Фамилија Ортиз (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ортиз (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ортиз, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ортиз, Ехидо Толука (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ортиз (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику